Die Oracle Pro Series – Ann Arbor 2020 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Januar 2020 in Ann Arbor stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 80 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)

Ann Arbor
Tennisturnier in Ann Arbor